Ruta 152 o Carretera 152 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 152.

Chile 
 Ruta 152, ruta nacional concesionada por Autopista del Itata.

España 
 N-152.

Carreteras por número